«Увиденное и услышанное» () — американский мистический фильм с Амандой Сейфрид в главной роли. Его премьера состоялась 29 апреля 2021 года на Netflix.

Сюжет 
Литературной основой фильма стал роман Элизабет Брандейдж. Главная героиня — молодая женщина по имени Кэтрин, которая вслед за мужем переселяется из Нью-Йорка в маленький американский городок. Супруги поселяются на старой ферме с мрачной историей, где начинают происходить странные вещи. Кэтрин нужно разобраться, кто для неё опаснее — местные призраки или собственный муж.

В ролях 
 Аманда Сейфрид — Кэтрин
 Джеймс Нортон — Джордж
Наталия Дайер — Уиллис
Ф. Мюррей Абрахам — Флойд Дебирс
Майкл О’Киф — Трэвис Лоутон
Карен Аллен — Мейр Лоутон.

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в сентябре 2019 года, причём главная роль изначально предназначалась для Аманды Сейфрид, а режиссёрами и сценаристами стали Шари Спригер Берман и Роберт Пульчини. Дистрибьютером стал Netflix. Съёмки прошли в городе Гудзон-Валли (штат Нью-Йорк), премьера фильма состоялась 29 апреля 2021 года.

Восприятие 
Фильм раскритиковали за предсказуемый сюжет и слабую хоррорную составляющую. При этом похвал удостоились игра Аманды Сейфрид и Джеймса Нортона и операторская работа.

Примечания 

Оригинальные программы Netflix
Фильмы Шари Спрингер Берман
Фильмы Роберта Пульчини